UVC steht für:
 den Bereich C der Ultraviolettstrahlung
 Universal Virtual Computer, Verfahren bei der Langzeitarchivierung von Dokumenten
 USB Video Class, Standard zur Übertragung von Video-Daten über USB

UVC